Кахабер Чхетіані (;  24 лютого 1978, Кутаїсі, Грузинська РСР) — грузинський футболіст, захисник.
 Лілі Чхетіані — сучасний грузинський каліграф.